Боголюбский (значения):

Князья 
 Андрей Юрьевич Боголюбский
 Юрий Андреевич Боголюбский

Персоналии 
 Боголюбский, Василий Иванович — Георгиевский кавалер, подпоручик.
 Боголюбский, Игорь Алексеевич (род. 1985) — российский конькобежец (спринтер).
 Боголюбский, Лев Николаевич (1916—1986) — советский конструктор ракетной техники, лауреат Государственной премии СССР.
 Боголюбский, Михаил Симонович (?—1902) — духовный писатель, протоиерей, магистр Московской духовной академии, автор ряда богословских трудов.
 Боголюбский, Николай Иванович (1856 — после 1918) — протоиерей, профессор богословия.
 
 Боголюбская, Марианна Сергеевна (1919—2013) — советская балерина, солистка Большого театра 40—50 годов XX века, балетный педагог, заслуженная артистка РСФСР.

См. также 
 Боголюбский собор (Мичуринск)
 Боголюбский монастырь
 Боголюбский отдел Союза русского народа
 Боголюбская икона Божией Матери